Mullagh peut faire référence à :

Localités en Irlande 
Mullagh (comté de Cavan) ;
Mullagh (comté de Clare) ;
Mullagh (comté de Down), un townland dans la paroisse civile de Killyleagh, Irlande du Nord ;
Mullagh (comté de Galway) ;
Mullagh (comté de  Londonderry), Irlande du Nord ;
Mullagh (comté de Meath) ;
Mullagh (comté de Tyrone), un townland dans la paroisse civile d'Ardstraw.

Autres 
Johnny Mullagh (1841-1891), joueur de cricket australien ;
Mullagh GAA, Gaelic Athletic Association, club basé dans la paroisse de Mullagh, comté de Galway, en Irlande.

Homonymie de toponyme